Akbarābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Akbarābād (ort i Iran), Fars, 
 Akbarābād-e Hūjī, ort, Kerman, 
 Nasīm Shahr, del av en befolkad plats, Teheran, 

Robotskapade Iranförgreningar